Quick Zone Icons é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2009–10.

Clubes de futebol da Dominica